Торнов () — славянское городище в бассейне реки Шпрее (Нижняя Лужица). Датировано VII—IX вв. Поселение было окружено высоким кольцевым земляным валом и рвом, внутри которых располагались срубные постройки. Также при раскопках обнаружены колодец, зерновая яма, железная сковородка, серпы, топоры, наконечники стрел, глиняные пряслица и каменные жернова. Керамика (горшки) изготавливалась на основе гончарного круга, что отличало от лепных артефактов пражской культуры.

Погребальные памятники торновской культуры пока не выявлены. Обитатели городища ассоциируются с лужичанами.

Ссылки 
 Седов В. В. Славяне. Историко-археологическое исследование, М. 2005

Литература 
 Herrmann J. Tornow und Vorberg . Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Lausitz. Berlin , 1966
 Herrmann J. Die germanischen und slawischen Siedlungen und das mittelalterliche Dorf von Tornow. Kr. Calau. Berlin, 1973.

Славянские городища
Археологические объекты в Германии
Нижняя Лужица